BRV steht für:
 Badischer Rugby-Verband, Vorläufer des Rugby-Verband Baden-Württemberg
 Baltischer Rasensport-Verband, nordostdeutscher Fußballverband von 1908 bis 1910
 Bayerischer Richter-Verein
 Bayerischer Ringer-Verband, siehe Deutscher Ringer-Bund
 Berlin Recycling Volleys, ein Volleyballteam in der Hauptstadt Deutschlands
 Betriebsratsvorsitzender
 Bismarcksche Reichsverfassung
 Bravo Air Congo, ICAO-Code der ehemaligen kongolesischen Fluggesellschaft
 Bredavirus, Virus-Subtyp
 Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.
 Bremerhaven (DE BRV nach UN/LOCODE)
 Verkehrslandeplatz Bremerhaven-Luneort, IATA-Code eines deutschen Flugplatzes
 Landkreis Rotenburg (Wümme) (für Bremervörde), Kfz-Kennzeichen

Siehe auch:

Abkürzung